A Associação Esportiva Gironda, ou apenas Gironda, é um clube de futebol brasileiro com sede em Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo. Atualmente se dedica a competições amadoras, mas já teve participações em competições profissionais, como no Campeonato Capixaba da Segunda Divisão de 1994.

Gironda
Gironda